Das schaurige Haus steht für:

 Das schaurige Haus (Roman), Kinderbuch von Martina Wildner (2011)
 Das schaurige Haus (Film), Spielfilm von Daniel Prochaska (2020)